«Варавва» — несколько фильмов о разбойнике Варавве:

 Варавва (фильм, 1953) — шведский фильм 1953 года.
 Варавва (фильм, 1961) — итальянско-американский фильм 1961 года.
 Варавва (фильм, 2018) — российский фильм 2018 года.